Termenul propanol se poate referi la unul dintre următorii alcooli:

 1-propanol, n-propanol, sau propan-1-ol : CH3CH2CH2OH;
 2-propanol, izopropanol sau alcool izopropilic:  (CH3)2CHOH

Vezi și
 Propanal